Fabrikantenvilla bezeichnet:

 Fabrikantenvilla, eine im Regelfall repräsentative Villa, die für einen Fabrikanten auf dem Fabrikgelände oder in der Nachbarschaft errichtet wurde (auch Industriellenvilla)

Fabrikantenvilla bezeichnet folgende Gebäude:
 Fabrikantenvilla (Böckingen)
 Fabrikantenvilla (Wegenstedt)

Siehe auch: